Hörathal ist der Ortsname von

 Hörathal (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hörathal (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern